Турнір з боксу в першійнайлегшій вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 18 по 29 серпня і в ньому взяли участь 29 боксерів. Вагові норми становили до 48 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 29 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Казаков|RUS|2004|літніх}} |RD1-score07=20
|RD1-team08= |RD1-score08=8
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Карлос Тамара|COL|2004|літніх}} |RD1-score09=48
|RD1-team10= |RD1-score10=25
|RD1-team11= |RD1-score11=
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Альфонсо Пінто|ITA|2004|літніх}} |RD1-score12=RSC
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Атагюн Ялчинкая|TUR|2004|літніх}} |RD1-score13=22
|RD1-team14= |RD1-score14=7
|RD1-team15= |RD1-score15=8
|RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Джейхун Абієв|AZE|2004|літніх}} |RD1-score16=23
|RD1-team17= |RD1-score17=9
|RD1-team18={{СпортсменОІ прапор 2|Цзоу Шимін|CHN|2004|літніх}} |RD1-score18=22
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Ендалькачєв Кебеде|ETH|2004|літніх}} |RD1-score19=26
|RD1-team20= |RD1-score20=21
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Наджах Алі|IRQ|2004|літніх}} |RD1-score21=21
|RD1-team22= |RD1-score22=7
|RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|Алексан Налбандян|ARM|2004|літніх}} |RD1-score23=27
|RD1-team24= |RD1-score24=20
|RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2|Хонг Мо Вон|KOR|2004|літніх}} |RD1-score25=RSC
|RD1-team26= |RD1-score26=
|RD1-team27= |RD1-score27=12
|RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2|Гаррі Танамор|PHI|2004|літніх}} |RD1-score28=17
|RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|Ян Бартелемі|CUB|2004|літніх}} |RD1-score29=RSC
|RD1-team30= |RD1-score30=
|RD1-team31={{СпортсменОІ прапор 2|Субан Паннон|THA|2004|літніх}} |RD1-score31=26
|RD1-team32= |RD1-score32=14
|RD2-team01= |RD2-score01=20
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Джозеф Жермія|NAM|2004|літніх}} |RD2-score02=29
|RD2-team03= |RD2-score03=16
|RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Казаков|RUS|2004|літніх}} |RD2-score04=41
|RD2-team05= |RD2-score05=35
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Альфонсо Пінто|ITA|2004|літніх}} |RD2-score06=49
|RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Атагюн Ялчинкая|TUR|2004|літніх}} |RD2-score07=23
|RD2-team08= |RD2-score08=20
|RD2-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Цзоу Шимін|CHN|2004|літніх}} |RD2-score09=31
|RD2-team10= |RD2-score10=8
|RD2-team11= |RD2-score11=11
|RD2-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Алексан Налбандян|ARM|2004|літніх}} |RD2-score12=24
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Хонг Мо Вон|KOR|2004|літніх}} |RD2-score13=45
|RD2-team14= |RD2-score14=25
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Ян Бартелемі|CUB|2004|літніх}} |RD2-score15=23
|RD2-team16= |RD2-score16=14
|RD3-team01= |RD3-score01=11
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Казаков|RUS|2004|літніх}} |RD3-score02=18
|RD3-team03= |RD3-score03=24
|RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Атагюн Ялчинкая|TUR|2004|літніх}} |RD3-score04=33
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Цзоу Шимін|CHN|2004|літніх}} |RD3-score05=20
|RD3-team06= |RD3-score06=12
|RD3-team07= |RD3-score07=11
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Ян Бартелемі|CUB|2004|літніх}} |RD3-score08=30
|RD4-team01= |RD4-score01=20
|RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Атагюн Ялчинкая|TUR|2004|літніх}} |RD4-score02=26
|RD4-team03= |RD4-score03=17
|RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Ян Бартелемі|CUB|2004|літніх}} |RD4-score04=29
|RD5-team01= |RD5-score01=16
|RD5-team02=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004